El apellido Lawrence puede referirse a:

Personas

Nombre

 Lawrence Durrell, escritor y novelista británico.
 Lawrence Ferlinghetti, autor y editor estadounidense.
 Lawrence Kasdan, director y guionista norteamericano.
 Lawrence Oates, explorador polar británico.
 Lawrence Schimel, escritor estadounidense.
 Sarah Lawrence, directora de coreografía estadounidense y canadiense, actriz del cortometraje y diseñadora de moda.

Arte, arquitectura, modelaje 

 Don Lawrence (1928-2003), también conocido como Donald Southam Lawrence, historietista británico.
 Douglas Lawrence Osowski, también conocido como Mr. Lawrence y como Doug Lawrence, actor de voz, comediante, escritor, presentador de televisión, y director estadounidense.
 Ellis F. Lawrence (1879-1946), también conocido como Ellis F. Lawrence, arquitecto estadounidense.
 Frederick William Lawrence(1892-1974), pintor canadiense-estadounidense (pionero en el uso del aerógrafo para pintar sus obras), y el impulsor de la pintura realista utilizando aerosol.
 Iskra Lawrence (1990-), también conocida como Iskra Arabella Lawrence, modelo inglesa, colaboradora de la revista Self Magazine, además de fundandora y editora de Runway Riot.
 Jacob Lawrence (1917-2000), también conocido como Jacob Armstead Lawrence, pintor estadounidense.
 Peter Lawrence (1944-1974), también conocido como Peter Lee Lawrence, actor alemán.
 Thomas Lawrence (1769.1830), artista pintor inglés, retratista de personalidades de su generación.

Deportistas 

 Andrew Lawrence (1990-), también conocido como Andrew Derek Renaldo Lawrence, jugador de baloncesto británico.
 Eugene Lawrence (1989-), también conocido como Eugene Elliot Lawrence, jugador de baloncesto estadounidense.
 Liam Lawrence (1981-), futbolista irlandés de origen inglés.
 Trevor Lawrence (1999-), jugador estadounidense de fútbol americano.

Literatura 

 David Herbert Lawrence (1885-1930), también conocido como D. H. Lawrence y como David Herbert Richards Lawrence, escritor inglés, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas, traducciones, y críticas literarias.
 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), también conocido como T. E. Lawrence y como Lawrence de Arabia, arqueólogo y escritor británico, oficial del Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial.

Teatro, cinematografía, televisión, etc. 

 David Lawrence (1888-1973), periodista estadounidense, conservador y pupilo de Woodrow Wilson en la Universidad de Princeton.
 Douglas Lawrence Osowski, también conocido como Mr. Lawrence y como Doug Lawrence, actor de voz, comediante, escritor, presentador de televisión, y director estadounidense.
 Florence Lawrence (1886-1938), también conocida como Florence Annie Bridgwood, inventora y actriz canadiense.
 Francis Lawrence, director de cine y de videoclips estadounidense;
 Gertrude Lawrence (1898.1952), también conocida como Gertrude Alexandria Dagmar Lawrence-Klasen, actriz teatral y cinematográfica británica.
 Jennifer Lawrence (1990-), también conocida como Jennifer Shrader Lawrence,  actriz estadounidense de cine y televisión.
 Joey Lawrence (1976-), también conocido como Joseph Lawrence Mignogna Jr, actor y cantante estadounidense.
 Martin Lawrence (1975-), también conocido como Martin Fitzgerald Lawrence, actor, humorista, productor y director estadounidense nacido en Alemania.
 Scott Lawrence (1963-), actor estadounidense.

Militares, políticos y empresarios 

 George Newbold Lawrence (1806-1895), hombre de negocios estadounidense y ornitólogo aficionado.

Científicos, médicos e inventores 

 Ernest Lawrence (1901-1958), también conocido como Ernest Orlando Lawrence, químico nuclear estadounidense, conocido sobre todo por la invención, utilización, y mejora del ciclotrón.
 George Newbold Lawrence, ornitólogo aficionado estadounidense.
 Peter Lawrence (1941-), también conocido como Peter Anthony Lawrence, biólogo británico.
 Reginald Lawrence (1897-1987), también conocido como Reginald Frederick Lawrence, aracnólogo sudafricano.

Toponimia 

 Lawrence (Indiana) 
 Lawrence (Kansas) 
 Lawrence (Massachusetts) 
 Lawrence (Míchigan) 
 Lawrence (Nebraska) 
 Lawrence (condado de St. Lawrence, Nueva York) 
 Lawrence (condado de Nassau, Nueva York) 
 Lawrence (Brown) , Wisconsin.
 Lawrence (Rusk) , Wisconsin.